Edgar-Klasse steht für:

 Edgar-Klasse (1758), eine Klasse von drei 64-Kanonen-Linienschiffen der britischen Marine (1758–1791)
 Edgar-Klasse (1890), eine Klasse von neun Geschützten Kreuzern der britischen Marine (1893–1921)